J++ kan henvise til:

 Visual J++ - Microsofts ophørte implementering af Java-programmeringssproget.
 Journalism++ - et europæisk netværk for datajournalistik.